Де́нис Рамо́н Кани́са Аку́нья (; род. 29 августа 1974, Белья-Виста-Норте) — парагвайский футболист, выступавший на позиции защитника. Участник чемпионатов мира 1998, 2002, Чемпионат мира по футболу 2006 и 2010 годов в составе сборной Парагвая. Участник Кубка Америки 1999 и 2001 годов.

Биография 
Начал профессиональную карьеру в асунсьонской «Олимпии» в 1994 году. Довольно скоро получил вызов из сборной Парагвая и с 1996 года довольно регулярно выступал за национальную команду. После чемпионата мира 2006 года, уже третьего в карьере Канисы, игрок принял решение завершить выступления за сборную, однако в 2007 году принял приглашение вновь назначенного главного тренера сборной аргентинца Херардо Мартино возобновить выступления за «Альбироху», где высоко ценится его универсальность — умение сыграть как в центре обороны, так и в середине поля.

Между тем, на клубном уровне Каниса впервые решил сменить команду лишь в 1999 году. Поиграв 2 сезона за аргентинский «Ланус», он перебрался в Мексику, где успешно выступал за три команды. В 2008 году вернулся в «Олимпию». В 2009 году в очередной раз стал чемпионом Парагвая (Клаусура), однако сделал он это с клубом «Насьональ», который выиграл свой первый трофей за последние 63 года.

С 2010 по 2011 выступал за мексиканский клуб «Леон».

Титулы и достижения 
 Чемпион Парагвая (6): 1995, 1997, 1998, 1999, 2009 (Клаусура), 2011 (Апертура)
 В 2010 году награждён особой премией Президента Парагвая за выступления в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Статистика матчей за сборную

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Ирапуато»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Футбольные тренеры Парагвая
Тренеры ФК «12 октября»